Chame (Nepal)
 Chame (Panama)